Festuca paniculata, ou Fétuque paniculée, est une espèce de plantes du genre des fétuques et de la famille des poacées.

Notes et références

Liens externes 
 
 
 
 
 
 Festuca paniculata (L.) Schinz & Thell., GBIF portal
 Festuca paniculata, zipcodezoo.com  

Pooideae
Espèce de Poaceae (nom scientifique)